Recupero – in architettura, complesso di interventi nel quale le trasformazioni e la conservazione delle strutture si integrano il più possibile nel rispetto dell'esistente
 Recupero – in chimica analitica, parametro che indica la quantità di analita determinata da un metodo di analisi rispetto alla quantità totale
 Recupero – in metallurgia, primo stadio della rimozione degli effetti dell'incrudimento
 Recupero del calore o rigenerazione – pratica che riusa il calore generato in una macchina a combustione interna per riscaldare il combustibile che deve ancora essere bruciato e aumentare il rendimento
 Recupero – in statistica, la frazione di documenti rilevanti fra quelli restituiti da una ricerca
 Recupero – in sociologia e politica, processo con cui idee e immagini politicamente radicali vengono distorte, assorbite, disinnescate e/o mercificate all'interno della cultura mediatica e della società
 Recupero – procedura legata al riuso delle materie prime dai rifiuti
 Recupero – in medicina, concetto legato alla guarigione
 Recupero – azione facente parte della Ricerca e soccorso